Рокитнице-над-Йизероу (, ) — город на севере Чешской Республики, в районе Семили Либерецкого края. Один из крупнейших горнолыжных курортов в горном массиве Крконоше.

Расположен на западе Крконоше у подножья Лысой горы (1344 м) в 5 км от г. Гаррахова.
 
Включает в себя 4 района: Нижние Рокитнице, Верхняя Рокитнице-над-Йизероу, Рокитно-в-Крконоше и Франтишков-в-Крконоше.

История 
Основан около 1574 года. Жители занимались добычей меди, олова, серебра и свинца, заготовкой древесины. Было развито ткачество и стекольное производство.

После Второй мировой войны всё немецкоговорящее население было выселено.  Начиная с 1950 годов стал развиваться туризм, началось строительство отелей и лыжных подъёмников.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Рокитнице-над-Йизероу

Города Либерецкого края